Black Sabbath Vol. 4 — четвёртый студийный альбом Black Sabbath, записанный группой с продюсером Патриком Миэном и выпущенный 25 сентября 1972 года. Альбом поднялся до восьмого места в UK Albums Chart и до 13-го места в Billboard Top LP’s & Tapes.

История 
Первоначально предполагалось назвать альбом Snowblind, но рекорд-компания, зная о кокаиновом подтексте одноимённого трека, испугалась скандала. Более того, трек «Snowblind» пришлось переписать заново, потому что в оригинале Осборн после каждого куплета издавал вопль: «Cocaine!» (и продолжал это делать впоследствии на концертных выступлениях (см. Reunion, бутлег-альбом Live at Last).

В благодарственном списке Black Sabbath упоминают «the great COKE-Cola Company», также намекая на соответствующий наркотик. Кроме того, в те дни на белоснежной бас-гитаре Гизера Батлера был стикер «Enjoy CoCaine», перефразировавший слоган «Enjoy CocaCola».

Альбом отличается от предыдущих полным отсутствием мистических и (анти)религиозных мотивов в текстах. Более того, тексты «Changes» и «St.Vitus Dance» некоторыми критиками были расценены как банальные. C другой стороны, «Supernaut» отмечалась как одна из самых тяжёлых вещей в репертуаре группы.

Инструментальная пьеса «Laguna Sunrise» написана Айомми под впечатлением от пейзажа, который он увидел во время отдыха на пляже в Лос-Анджелесе во время их турне в 1971 году.

Журнал Kerrang! поставил альбом на 48-е место в списке «100 величайших металлических альбомов всех времён».

В 2000 году журнал Q поставил Vol.4 на 60 место в списке «100 Величайших британских альбомов» В интервью, данному журналу Бек назвал гитарные партии в песне «Supernaut» своими любимыми, наравне с риффами в песне Нейла Янга «Cinnamon Girl». Фрэнк Заппа также назвал эту песню одной из своих любимых. «Supernaut» также являлась любимой песней Black Sabbath барабанщика Led Zeppelin Джона Бонэма.

Список композиций 
Авторы всех песен — Гизер Батлер, Тони Айомми, Оззи Осборн и Билл Уорд.

Сторона 1
 Wheels of Confusion/The Straightener — 7:57
 Tomorrow’s Dream — 3:06
 Changes  — 4:41
 FX — 1:39 (инструментальная)
 Supernaut — 4:40

Сторона 2
 Snowblind — 5:25
 Cornucopia — 3:49
 Laguna Sunrise — 2:48 (инструментальная)
 St. Vitus Dance — 2:24
 Under the Sun/Every Day Comes and Goes — 5:49

Участники записи 

Black Sabbath
 Тони Айомми — гитара, фортепиано, меллотрон
 Оззи Осборн — вокал
 Гизер Батлер — бас-гитара
 Билл Уорд — ударные

Технический персонал
 Колин Колдуэлл — звукоинженер
  — звукоинженер

Сертификация 

RIAA (США)

CRIA (Канада)

Примечания

Литература 
Профильная
 
 
Общая

Ссылки 
 

Альбомы Black Sabbath
Альбомы Vertigo Records
Альбомы, пересведённые Стивеном Уилсоном
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний